Alboth ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Alboth (* 1984), polnische Aktivistin, Journalistin
 Claus Alboth (* 1964), deutscher Koch
 Johann Alboth (1861–1940), deutscher Lyriker und Lehrer